Le mot Nagara peut désigner :

Inde 
 Nagara, un style architectural des temples hindouistes ;
 la nagara, un instrument de percussion indien ;
 Nagara, une cité historique du Karnataka ;

Japon 
 Nagara, une rivière de la préfecture de Gifu ;
 La bataille de la Nagara-gawa sur les bords de la rivière en 1556 ;
 Nagara, un bourg de la préfecture de Chiba ;
 le Nagara, un croiseur léger de la Marine impériale japonaise lancé en 1922 ;
 la classe Nagara, classe de croiseurs légers dont le Nagara était le navire de tête ;

Turquie 
 le cap Nagara, dans le détroit des Dardanelles.

Homonymie de toponyme